Valdez har flere betydninger:

Stednavne 
 Valdez, Ecuador
 Valdez, Venezuela

i USA
 Valdez, Alaska
 Valdez, Colorado
 Valdez, Florida
 Valdez, Californien
 Valdez, New Mexico

Se også 
 Exxon Valdez – olietanker